Густаво Франса Боржес (; род. , , штат Сан-Паулу, Бразилия) — бразильский пловец, 4-кратный призёр Олимпийских игр, двукратный призёр чемпионатов мира, 4-кратный чемпион мира на «короткой воде». Специализировался в плавании вольным стилем на дистанциях 100 и 200 метров.

Он впервые выиграл медаль в международных соревнованиях на Панамериканских играх 1991 года.

В эстафете 4×100 метров вольным стилем на летних Олимпийских играх 2004 года он был двенадцатым.

Тренировался в Университете Мичигана.

Примечания 

Пловцы Бразилии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по плаванию